Roquet belles oreilles (Huckleberry Hound) est un personnage d'animation issu de la série télévisée du même nom. Il a été créé par Hanna-Barbera. C'est d'ailleurs la deuxième série créée par William Hanna et Joseph Barbera après The Ruff & Reddy Show. Sa diffusion a débuté à la fin des années 1950.

Le nom de Huckleberry, ou « Huck » dans le titre original, est une référence au personnage de Mark Twain dans Les Aventures de Huckleberry Finn

Le personnage 

Roquet belles oreilles est un chien de couleur bleue.
La série est accompagnée de la chanson Oh My Darling, Clementine que Roquet chante fréquemment.

Hommages 
 Le personnage a inspiré le nom du groupe humoristique Rock et Belles Oreilles.
 Un des épisodes des Simpson inclut une parodie de Roquet belles oreilles (épisode 11-22, Derrière les rires).
 Il apparaît également dans un épisode de Johnny Bravo.
 Il est évoqué par Joel Barish (Jim Carrey) et Clementine  Kruczynski (Kate Winslet), les deux personnages principaux du film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), lorsqu'ils parlent tour à tour de la chanson Oh My Darling, Clementine.
 Dans QRN sur Bretzelburg, dix huitième album de la série Les aventures de Spirou et Fantasio, alors qu'on lui propose de regarder un discours politique à la télévision, le roi Stanislas de Bretzelburg dit qu'il « préfère regarder Roquet belles oreilles ».

Roquet belles oreilles dans d'autres langues 
 Allemand : Hucky
 Neérlandais : Huckleberry Hond
 Brésilien, portugais : Dom Pixote
 Espagnol : même nom qu'en anglais
 Italien : Braccobaldo Bau
 Finnois : Hakki-koira
 Hongrois : Foxi Maxi
 Japonais : 珍犬ハックル (Chin-ken Hakkuru)
 Tchèque : Pes Filipes
 Polonais : Pies Huckleberry
 Suédois : Huckleberry Hund / Blåbärsjycken
 Turc : Akıllı Bıdık

Voir aussi

Article connexe 
 Roquet belles oreilles : série télévisée d'animation

Personnage d'animation
Chien de fiction
Série télévisée mettant en scène un chien